Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Jatipurwo (Jatipurno), in het regentschap Wonogiri van de provincie Midden-Java
 Jatipurwo (Jatipuro), in het regentschap Karanganyar van de provincie Midden-Java
 Jatipurwo (Rowosari), in het regentschap Kendal van de provincie Midden-Java